Янго́зеро (Янг-озеро) — озеро на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 32,8 км², площадь водосборного бассейна — 340 км². Располагается на высоте 165,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с севера на юг. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из озера вытекает река Ломнезерка, протекающая через озёра Иманъярви и Нижний Мярат и впадающая в озеро Селецкое.

В озеро втекает протока из озера Перганеярви, а также река Кукозерка, несущая воды озёр Метчаянгъярви и Туохтъярви.

В озере не менее двух десятков безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

С юго-восточной стороны озера проходит автомобильная дорога местного значения  («Паданы — Совдозеро (через Сельги, Гумарино)»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001111102000007123.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература

Панорама 

Бассейн Ломнезерки
Озёра Суоярвского района